Борис Зимин: Зимин, Борис Дмитриевич (род. 1968) — российский общественный деятель и автогонщик.
 Зимин, Борис Николаевич (1929—1995) — советский и российский экономико-географ, автор теории малых привилегированных стран.